Un panneau désigne un élément plan, souvent de forme parallélépipédique fabriqué dans différents matériaux, employé à différents usages.

Un panneau associé à un élément de bâti, constitue une fermeture, un claustra, ou un élément d'habillage et d'ornementation :
 En menuiserie et en charpenterie, les panneaux étaient autrefois constitués de minces planches jointes, utilisé dans la confection des lambris. Depuis l'industrialisation de la production de particules de bois agglomérées, les panneaux sont utilisés en tout ou en partie dans la réalisation de meubles, de menuiseries diverses, de cloisons. Les panneaux de plâtre, appelés aussi plaques de plâtre sont constitués généralement de plâtre moulé entre deux couches de carton et sont utilisés dans la conception de cloisons légères, de lambris et de plafonds.
 Un panneau de porte désigne la feuille de porte, soit la partie ouvrante d'une porte.
 En charpenterie maritime, un panneau de cale est un panneau amovible qui, mis à poste sur un hiloire de cale, permet de protéger l'espace cale des intempéries. Son ouverture lors des escales portuaires permet l'accès au contenu de la cale (chargement, déchargement). Il est essentiel à l'étanchéité du pont exposé aux intempéries.
 En vitrerie, un panneau désigne un assemblage de plusieurs morceaux de verre taillés de diverses figures, et attachés par le moyen de languettes de plomb.
 En bâtiment, un panneau sandwich est un matériau de construction monobloc.
 Au basket-ball, le panneau est un équipement sportif auquel est accroché le panier et qui permet d'effectuer des tirs avec rebond.
 
Un panneau constitue une surface d'échange ou une surface d'affichage de plus ou moins grande taille. Il se trouve généralement désigné par le terme panneau suivi de son affectation dans les domaines qui suivent:
 En peinture : le panneau est un support bois à la peinture. On dit « les panneaux » d'un triptyque.
 En signalétique : les panneaux de signalisation routière. Ils sont la plupart du temps en acier. Les panneaux à messages variables réalisent une interface composée d'éléments électroniques.
 En publicité : les panneaux ou enseignes publicitaires et Les panneaux immobiliers informent ou font la promotion d'un produit.
 En énergie : les panneaux solaires thermique ou photovoltaïque sont des dispositifs destinés à récupérer le rayonnement solaire pour le convertir en énergie électrique ou en énergie thermique. Lorsqu'ils sont placés sur un bâtiment, ces panneaux assurent de plus en plus la fermeture ou le parement du bâtiment, accédant ainsi à une vocation architecturale ou esthétique.
 En informatique : les éléments d'interface sont nommés Panneau de configuration ou panneau de contrôle.

Voir aussi

Articles connexes 
 Panneau (menuiserie)
 Panneau solaire
 Panneau de signalisation
 Panneau publicitaire
 Panneau de configuration (logiciel)
 Panneau de basket-ball

Type de pièces
Objet